Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2002 – 1. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 5 lipca 2002 roku w słoweńskim Velenje, a zakończyła 29 września 2002 w amerykańskim Park City.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna

Nieoficjalna klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
2002 w sportach zimowych